Жлобинский историко-краеведческий музей (белор. Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей) — музей в городе Жлобине  Жлобинского района Гомельской области Белоруссии.

История и описание 
Жлобинский историко-краеведческий музей был основан в 1987 году в городе Жлобине, открыт 15 февраля 1992 года. Полное название музея: Государственное учреждение культуры «Жлобинский историко-краеведческий музей».

Жлобинский государственный историко-краеведческий музей располагается в старинном здании, которое было построено в 1911 году, до этого в этом здании был детский сад. Здание музея одноэтажное, имеет окна, которые украшены витражами, на одном окне размещено изображение исторического герба «Погоня».

В музее шесть экспозиционных залов: история Жлобинщины с древних времен до XIX века, этнографическая экспозиция, история строительства железной дороги, зал революционных событий, «Великая Отечественная война», «Оккупация». В музее находятся ценные предметы: факсимильное издание «Слуцкое Евангелие», кости древних животных, коллекция самоваров, а также орудия труда и охоты, предметы быта предков. В 2012 году в фондах музея было 15817 предметов.

Сотрудники музея проводят игры, занятия: «Родная хатка», «Беларускае адзенне». В музее проходят выставки. Выставка «Кукла Даша, кукла Маша» вызвала интерес у взрослых и детей. Работники музея проводят патриотическую работу: организуют и проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, узниками концлагерей, а также с белорусскими художниками и писателями.

Директор Жлобинского историко-краеведческого музея — Шрейтер Нина Захаровна.

Музей располагается по адресу: 247210, Гомельская область, Жлобинский район, город Жлобин, ул. Первомайская, 85.

Примечания

Ссылки 
 ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей»
 Жлобинский историко-краеведческий музей
 Краеведение. Жлобинский историко-краеведческий музей
 Жлобинский историко-краеведческий музей 
 Сайт музея

Музеи Гомельской области
Краеведение Белоруссии
Жлобин